Círculo Dorado puede referirse a:

 Círculo Dorado, país propuesto al sur de Estados Unidos en la región Caribe;
 Círculo Dorado, ruta turística en Islandia;
 Kingsman: El Círculo Dorado, película de 2017.